– japońska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Dwukrotna mistrzyni (2017, 2022) i wicemistrzyni czterech kontynentów (2018), medalistka zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series, wicemistrzyni Japonii juniorów.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Kobe
Urodzeni w 1999
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019